Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Copa Claro 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý hráč světa David Ferrer, jenž turnaj opět vyhrál.

Titul získal první nasazený Španěl David Ferrer, který ve finále zdolal švýcarskou turnajovou trojku Stanislase Wawrinku ve třech sadách 6–4, 3–6 a 6–1

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (vítěz)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (finále)
  Thomaz Bellucci (1. kolo)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Pablo Andújar (1. kolo)
  Albert Ramos ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2013
ATP World Tour 2013